Savonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Savonsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Savonsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,73, long 28,14), 
 Savonsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,94, long 28,13), 
 Savonsaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Savonsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,86, long 26,98), 
 Savonsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Savonsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,20, long 27,20), 
 Savonsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,71, long 27,67), 

Robotskapade Finlandförgreningar